Euryspongia är ett släkte av svampdjur. Euryspongia ingår i familjen Dysideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Euryspongia